Die Saison 2011/12 ist die 46. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi der Männer. Die Hauptrunde begann am 15. Oktober 2011 und endete am 2. Mai 2012 mit dem 30. und letzten Spieltag.

In der Play-off-Finalrunde um den Meisterschaftstitel besiegten die Beşiktaş Istanbul in der Finalserie die Mannschaft des Anadolu Efes SK mit vier Siegen zu zwei und sicherten sich so nach 37 Jahren die zweite Meisterschaft.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Playoffs 

Übersicht der einzelnen Playoff-Runden
Viertelfinale

Galatasaray Istanbul (1) – Tofaş SK (8) 2:0 (80:66, 79:73)
Beşiktaş Istanbul (4) – Fenerbahçe Ülker (5) 2:0 (96:94, 77:74)
Banvit BK (2) – Aliağa Petkim GSK (7) 2:0 (85:66, 80:64)
Anadolu Efes SK (3) – Pınar Karşıyaka (6) 2:0 (98:79, 73:84)

Halbfinale

Galatasaray Istanbul (1) – Beşiktaş Istanbul (4) 1:3 (1:0, 72:81, 65:74, 73:84–)
Banvit BK (2) – Anadolu Efes SK (3) 2:3 (68–66, 75–81, 55:68, 73:71, 72–77)

Finale

Beşiktaş Istanbul (4) – Anadolu Efes SK (3) 4:2 (82:75, 76:71, 67–69, 81–55, 82:84, 80:76)

Weblinks 
 tbl.org.tr – Homepage der Türkiye Basketbol Ligi
 Turkish Basketball League History: 2011-2012 TBL Season – Saisonübersicht auf den Statistikseiten von TBLStat.net ()

2011/12
Basketballsaison 2011/12